Instytut naukowego ateizmu (Brno)
 Instytut naukowego ateizmu (Moskwa)